Совет Безопасности ООН был организован в 1945 году с принятием Устава ООН. До 1965 года Совет Безопасности состоял из 11 членов — пяти постоянных и шести непостоянных членов, с 1966 года количество непостоянных членов увеличено до 10.

Постоянные члены 
В соответствии со статьёй 23 Устава ООН постоянными членами Совета Безопасности ООН являются:
  (в 1971 году под давлением КНР и стран социалистического блока место Китайской Республики передано  Китайской Народной Республике, фактически контролирующей большую часть территории Китая)
 
  Союз Советских Социалистических Республик (в 1991 году  приняла на себя права и обязательства бывшего Советского Союза и заняла его место в Совете Безопасности ООН)
  Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  Соединённые Штаты Америки

Решение Совета Безопасности ООН принимается только в случае, если совпадают голоса всех постоянных членов Совета Безопасности (это положение трактуется как право вето постоянного члена Совета Безопасности), за исключением случаев голосования по процедурным вопросам.

Непостоянные члены 

Непостоянные члены избираются по принципу равномерного регионального представительства. Государства — члены ООН поделены на пять групп, каждая из которых имеет определённое число мест в Совете Безопасности:
 Африканская группа (54 государства) — 3 места
 Азиатская группа (53 государства) — 2 места (+ 1 место постоянного члена — КНР)
 Восточно-европейская группа (CEIT, 23 государства) — 1 место (+ 1 место постоянного члена — Россия)
 Группа государств Латинской Америки и Карибских островов (GRULAC, 33 государства) — 2 места
 Группа государств Западной Европы и прочих государств (WEOG, 28 государств) — 2 места (+ 3 места постоянных членов — США, Великобритания, Франция)
Одно место в группе государств Западной Европы и прочих государств обязательно должно предоставляться западноевропейскому государству. Представитель арабских государств поочерёдно выбирается от африканской и азиатской группы.

До 1966 года существовало другое деление на региональные группы: латиноамериканская группа (2 места), западноевропейская группа (1 место), группа Восточной Европы и Азии (1 место), ближневосточная группа (1 место), группа Содружества наций (1 место).

Непостоянные члены ООН избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на два года, каждый год по одной пятёрке. Одно государство не может занимать место непостоянного члена более одного срока подряд.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН по годам

1946—1965

С 1966 года

Члены по времени участия в Совбезе ООН 

Совет Безопасности ООН
Списки:ООН